Zamora může být:

 Zamora – španělské město na řece Duero
 Provincie Zamora – španělská provincie na západě Španělska
 Zamora (příjmení) – rozcestník